Dobri Dol (makedonska: Добри Дол) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Sopisjte, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Dobri Dol ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dobri Dol är kuperad. Den högsta punkten i närheten är Vodno,  meter över havet,  kilometer norr om Dobri Dol. Runt Dobri Dol är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer norr om Dobri Dol. 

Omgivningarna runt Dobri Dol är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sopisjte (kommun)